Humphrey (Arkansas)
 Humphrey (Nebraska)

Desambiguações de topônimos